Láng Júlia (1893–1955) pszichoanalitikus
 Láng Júlia (2003) műkorcsolyázó
hasonló nevűek
 Lángh Júlia (1942) író, műfordító, újságíró